Ра́дченко — поширене українське прізвище, утворене від давньоукраїнського особового імені слов'янського походження Радослав/Радислав, також Радомил/Радимир (зменшені форми — Рад, Радко, Радим, Радило).

Носії

А 
 Радченко Анатолій Сергійович (1990) — український спортсмен, академічний веслувальник.
 Радченко Андрій Якимович (1900, Охтирка — ?) — український економіст.
 Радченко Артем Олегович (1995, Харків) — український футболіст.

В 
 Радченко Василь Дмитрович — Герой Радянського Союзу.
 Радченко Василь Іванович (1913—1983) — Герой Радянського Союзу.
 Радченко Василь Матвійович — вояк армії УНР, розстріляний більшовиками під Базаром 1921 року.
 Радченко Віктор Володимирович (1907, Київ — 1961, Київ) — український кінооператор.
 Радченко Володимир Григорович (1952) — біолог, академік НАН України (2009).
 Радченко Володимир Григорович (1916—1969) — літературознавець, співробітник АН УРСР.
 Радченко Володимир Миколайович — старший інженер технічного центру АТ «ВФ Україна» (Київ), заслужений працівник сфери послуг України.
 Радченко Володимир Петрович (1939—2009) — заслужений працівник сільського господарства України.

Г 
 Радченко Гліб (1914, Харків) — український живописець.

З 
 Радченко Зінаїда Федорівна (1839–1916) — український і білоруський фольклорист, етнограф.

І 
 Радченко Іван Іванович (1874, Конотоп — 1942) — радянський партійний і державний діяч.
 Радченко Іван Семенович — повний кавалер ордена Слави.
 Радченко Іван Сергійович — вояк армії УНР, розстріляний більшовиками під Базаром 1921 року.

К 
 Радченко Клавдія Павлівна (1930—1997) — українська співачка.
 Радченко Костянтин Федорович (1872—1908) — історик, філолог-славіст.

Л 
 Радченко Леонід Миколайович (* 1975) — співак, соліст та художній керівник.
 Радченко Людмила Володимирівна (* 1978) — російська модель, італійська телеведуча, актриса.
 Радченко Людмила Миколаївна (* 1932) — майстер спорту СРСР з легкої атлетики, заслужений працівник фізичної культури і спорту УРСР.

М 
 Радченко Микола Григорович (?-1905) — юрист, мировий суддя по Глухівському повіту, Голова Дворянства по Глухівському повіту, Голова Глухівської повітової Земської Управи та Глухівський міський голова.
 Радченко Михайло Васильович (1917—2002) — Герой Радянського Союзу.
 Радченко Михайло Іванович — Герой Соціалістичної Праці.

О 
 Радченко Олександр Борисович (1976) — колишній український футбольний захисник, гравець національної збірної України.
 Радченко Олександр Григорович (* 1955) — український ентомолог, доктор біологічних наук.
 Радченко Олександр Маркович (1894, Лохвиця — 1975, Львів) — український композитор, диригент.
 Радченко Олександр Олексійович — український волонтер, учасник російсько-української війни, що відзначився під час російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Радченко Олександра Володимирівна (1975, Київ) — український фотограф.
 Радченко Олександра Миколаївна (1896–1965) — український вчитель, радянський політв'язень.

П 
 Радченко Петро Андрійович (1902, Київ — 1942, Київ) — український письменник.

С 
 Радченко Сергій Іванович (1880, Конотоп — 1942) — український гігієніст.
 Радченко Сергій Миколайович ( 1944) — російський артист балету, балетмейстер.
 Радченко Степан Іванович (1869, Конотоп — 1911) — діяч російського робітничого руху.
 Радченко Стефан Михайлович — вояк армії УНР, розстріляний більшовиками під Базаром 1921 року.

Примітки 

Прізвища на -енко